Olivola – comune italiano in provincia di Alessandria
 Olivola – frazione del comune italiano di Aulla
 Olivola – frazione del comune italiano di Benevento, nota per la presenza dell'aviosuperficie di Benevento-Olivola
 Olivola – località del comune italiano di Sant'Agata di Puglia, nota per la presenza del sito archeologico di Santa Maria d'Olivola